Steve White peut désigner :
 Steve White (1948-), auteur de science-fiction américain ;
 Steve White (1964-), acteur américain ;
 Steve White (1965-), batteur anglais dans divers groupes, dont The Style Council ;
 Steve White (1972-), skipper anglais ;
 Steve White, producteur de cinéma américain.